Karl Pestalozzi ist der Name folgender Personen:

* Karl Pestalozzi (Ingenieur) (1825–1891), Schweizer Bauingenieur und Hochschullehrer für Straßen-, Kanal- und Wasserbau
 Karl Pestalozzi (Literaturwissenschaftler) (* 1929), Schweizer Literaturwissenschaftler